Start the Machine to film dokumentalny skupiający się na wydarzeniach trwających od zawieszenia działalności Blink-182, poprzez utworzenie się grupy Angels & Airwaves i nagranie ich pierwszego albumu We Don't Need to Whisper.

Film na DVD ukazał się 17 czerwca 2008.

Spis scen 
 Zapowiedź I-Empire  – 2:39
 Lot – 5:13
 11 kwietnia 2005 – 4:42
 Proces pisania – 4:16
 "The Adventure" – 4:52
 Odrodzenie – 4:39
 David James Kennedy – 3:40
 "The Gift" – 6:22
 Produkcja – 3:44
 Tom – 7:13
 Rozpowiadacz – 5:33
 Załamanie – 5:19
 Critter – 2:54
 Atom – 3:28
 Ryan – 1:34
 Momenty biograficzne – 0:30
 "The War" – 1:22
 Napisy końcowe – 7:21

Angels & Airwaves
Amerykańskie filmy dokumentalne